Timmerman, een vakman die een opleiding houtbewerking heeft gevolgd
Grote timmerman, een kever
Epeios, de timmerman, een hoorspel van György Lendvai

Personen met de achternaam Timmerman
Timmerman is een Nederlandse en Belgische achternaam. Naamdragers zijn:
Aegidius Willem Timmerman (1858-1941), Nederlands classicus en letterkundige
Engelke Johannes Anthonie Timmerman (1805-1896), Nederlands burgemeester
Gert Timmerman (schaker) (1956), Nederlands schaker
Gert Timmerman (zanger) (1935), Nederlands zanger en musicus
Harrie Timmerman (1946), Nederlands criminoloog en schrijver
Heine Andries Timmerman (1806-1894), Nederlands wethouder
Hendrik Timmerman (1943), Nederlands organist en dirigent
Hermien Timmerman-Van der Weide (1943-2003), Nederlands artieste
Jan Gerard Martinus Timmerman (1807-1886), Nederlandse burgemeester
Jozef Timmerman (1941), Belgisch wielrenner
Karlo Timmerman (1986), Nederlands schaatser
Klaasje Eisses-Timmerman (1944-2001), Nederlands politica
Maaike Timmerman (1987), Nederlands presentatrice en verslaggeefster
Petronella Johanna de Timmerman (1723/1724-1786), Nederlands dichteres en wetenschapster
Sebastiaan Timmerman (1987), Nederlands sportverslaggever
Vino Timmerman (1950), Nederlands jurist
Walter Meijer Timmerman Thijssen (1877-1943), Nederlands roeier
Yvonne Timmerman-Buck (1956), Nederlands politica

Zie ook
 Temmerman (doorverwijspagina)
 Timmer (doorverwijspagina)
 Timmermans (doorverwijspagina)